Franciaország
Renneville, település Ardennes megyében
Renneville, település Eure megyében
Renneville, település Haute-Garonne megyében